El término Something New —en español: ‘Algo nuevo’— puede hacer referencia a:

Cine 
 Something New, película de comedia romántica (2006);

Música 
 Something New, álbum estadounidense de The Beatles (1964);
 «Something New», canción de Girls Aloud (2012);
 «Something New», canción de Axwell Λ Ingrosso (2014).
 Something New, EP de Taeyeon (2018).